Zglavnica je lahko:

Zglavnica, naselje v občini Litija 
Zglavnica, potok, ki teče mimo vasi Zglavnica